Ричард Скруп () или Ричард ле Скруп () — имя ряда представителей английского дворянского рода Скрупов:

 Ричард Скруп (умер до 1166) — английский землевладелец в Северном Линкольншире и Восточном райдинге Йоркшира, самый ранний из достоверно известных представителей рода Скрупов.
 Ричард ле Скруп (ок. 1327 — 30 мая 1403) — английский аристократ и военачальник, 1-й барон Скруп из Болтона с 1371 года.
 Ричард ле Скруп (1393 — 29 августа 1420) — английский аристократ и военачальник, 3-й барон Скруп из Болтона с 1420 года.
 Ричард ле Скруп (около 1350 — 8 июня 1405, Йорк, Йоркшир, Королевство Англия) — английский священнослужитель, епископ Ковентри и Личфилда в 1386—1398 годах, архиепископ Йоркский с 1398 года.
  (умер 10 мая 1468), епископ Карлайла с 1464 года.